Чу́льман:
 Чульман — посёлок городского типа в Нерюнгринском районе Якутии.
 Чульман — река в Якутии, приток Тимптона.
 Чульман — аэропорт в Якутии, обслуживает город Нерюнгри.

См. также 
 Кама () — река в европейской части России, левый и самый крупный приток реки Волги.
 Проспект Чулман в Набережных Челнах.
 Чульмакан (значения)